Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Jonsson – szwedzki żużlowiec
 Jenny Jonsson – szwedzka snowboardzistka
 Jonas Jonsson – szwedzki strzelec sportowy, olimpijczyk
 Jonas Jonsson – szwedzki żeglarz, olimpijczyk
 Lennart Jonsson – szwedzki lekkoatleta
 Magnus Jonsson – szwedzki biathlonista
 Magnus Jonsson – szwedzki żużlowiec
 Markus Jonsson – szwedzki piłkarz
 Tony Jonsson – islandzki lotnik